Jelovec (makedonska: Еловец) är en ort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Časjka, i den centrala delen av landet,  kilometer söder om huvudstaden Skopje. Jelovec ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Jelovec är varierad. Den högsta punkten i närheten är Sjarena Ploča,  meter över havet,  kilometer nordväst om Jelovec. Närmaste större samhälle är Veles,  kilometer nordost om Jelovec. 

Trakten runt Jelovec består till största delen av jordbruksmark. Runt Jelovec är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Časjka (kommun)